Europamästerskapet i handboll för damer 1994 spelades i Berlin, Bonn, Magdeburg, Oberhausen, Oldenburg och Waiblingen i Tyskland mellan den 17 och 25 september 1994 och var den allra första EM-turneringen som avgjordes för damer.

Danmark blev europamästare efter finalseger mot Tyskland med 27-23 medan Norge tog bronset efter seger mot Ungern med 24-19.

Deltagande lag

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Externa länkar
 Handbolls-EM 1994 på eurohandboll.com

1994 i Tyskland
1994
Internationella handbollstävlingar i Tyskland
Handbollssäsongen 1994/1995